Насви́тис:

 Насвитис, Альгимантас (1928—2018) — литовский архитектор, автор статей по архитектуре и городскому строительству, профессор, брат Витаутаса Насвитиса.
 Насвитис, Витаутас (1928—2016) — литовский архитектор и педагог, брат Альгимантаса Насвитиса.
 Насвитис, Наглис (род. 1957) — литовский скульптор.